Nordtangente steht für:
 Nordtangente (Basel), ein Stadtautobahn-Abschnitt in Basel
 Nordtangente (Ingolstadt), abgeschlossenes Straßenbauprojekt in Ingolstadt
 Nordtangente (Karlsruhe), ein Straßenbauprojekt
 Nordtangente (München), Straßenbahnprojekt in München
 Nordtangente (Münster), Straßenbauprojekt in Münster, seit Jahren umstrittene, geplante Verlängerung der Umgehungsstraße
 Nordtangente (Oldenburg), Teil des Stadtautobahnrings in Oldenburg (Oldenburg)
 ein ehemaliges und nie begonnenes Straßenbauprojekt in Berlin, siehe Nordgraben
 andere Bezeichnung für die Eric-Warburg-Brücke in Lübeck

Siehe auch:
 Grüntangente Nord